

Toponyme

États-Unis 
 Marshall, ville d'Alaska dans la Région de recensement de Wade Hampton ;
 Marshall, ville de l'Arkansas ;
 Marshall, ville de Caroline du Nord ;
 Marshall, ville de l'Illinois ;
 Marshall, ville de l'Indiana ;
 Marshall, ville du Michigan ;
 Marshall, ville du Minnesota ;
 Marshall, ville du Missouri ;
 Marshall, ville de l'État de New York ;
 Marshall, ville située en Oklahoma ;
 Marshall, ville du Texas ;
 Marshall, village du Wisconsin ;
 , nom d'une dizaine de comtés américains.

Liberia 
 Marshall, ville du Liberia.

Micronésie 
 Îles Marshall, archipel et État de Micronésie.

Patronyme 

 Agnes Marshall (1855-1905), entrepreneure culinaire anglaise ;
 
 Alfred Marshall (1842-1924), économiste britannique ;
 Amandine Marshall (1980-), archéologue française ; 
 Arthur Marshall (1881-1968), compositeur de ragtime afro-américain ; 
 Arthur Calder-Marshall (1908-1992), romancier britannique ;  
 Barry J. Marshall (1951-), médecin australien et professeur de microbiologie clinique ;
 Benji Marshall (1985-), joueur néo-zélandais de rugby à XIII ;
 Bryan Marshall (1938-2019), acteur anglais ;
 Chan Marshall dite Cat Power (1972-), chanteuse américaine de rock ;
 Charles A. Marshall (1898-1985), directeur de la photographie américain ;
 Charles Henry Tilson Marshall (1841-1927), ornithologue britannique ;
 Chelsea Marshall (1986-), skieuse alpine américaine ;
 
 David Marshall (1985-), footballeur international écossais ;
 David Marshall (1908-1995), avocat et homme politique singapourien ;
 
 Donyell Marshall (1973-), joueur de basket-ball américain ;
 E. G. Marshall (1914-1998), acteur américain ;
 Elisha Gaylord Marshall (1829-1883), brigadier général breveté de l'armée de l'Union ;
 Florence Ashton Marshall (1843-1922), compositrice, chef d'orchestre et écrivain anglaise ;
 Fran Marshall (1930-2011), joueuse de squash kényane ;
 
 Francis Hugh Adam Marshall (1878-1949), biologiste britannique ;
  ;
 Garry Marshall (1934-2016), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
  ;
 George Frederick Leycester Marshall (1843-1934), zoologiste britannique ;
 Harold Marshall (1931-), architecte et acousticien néo-zélandais ;
 Henry Marshall (1805-1864), homme politique américain confédéré ;
 Henry Marshall Tory (1864-1947), mathématicien canadien ;
 Herbert Marshall (1890-1966), acteur anglais ;
 Howard Marshall (1870-1929), joueur de rugby à XV anglais ;
 Humphrey Marshall (1760-1841), sénateur des États-Unis, élu du Kentucky ;
  (1812-1872), parlementaire et général, petit-fils du précédent ;
 Humphry Marshall (1722-1801), botaniste américain ;
 
 Ingram Marshall (1942-2022), compositeur américain de musique contemporaine ;
 J. Stewart Marshall (1911-1992), chercheur canadien, un des pionniers du radar météorologique ;
 
 James Marshall (1967-), acteur américain ;
 James W. Marshall (1810-1885), pionnier, découvreur de l'or en Californie ;
 James William Marshall (1822-1910), homme politique américain ;
 
 Justin Marshall (1973-), joueur néo-zélandais de rugby ;
 Kirstie Marshall (1969-), skieuse acrobatique et femme politique australienne ;
 Leonell Marshall (1979-), joueur cubain de volley-ball ;
 Liselotte Marshall (1923-2017), écrivaine allemande d'origine juive ;
 Malcolm Marshall (1958-1999), joueur barbadien de cricket ;
 Maria Marshall (1966-), artiste britannique ;
 Mary Marshall (1850-1944), née Paley, économiste britannique ;
 Mike Marshall (1943-2021), lanceur américain de baseball ;
 Mike Marshall (1944-2005), acteur franco-américain ;
  (1960-), voltigeur américain de baseball ;
 Noel Marshall (1931-2010), producteur américain ;
 Mona Marshall (1947-), actrice américaine ;
 Neil Marshall (1970-), réalisateur et scénariste anglais ;
 Paule Marshall (1929-2019), écrivain américaine ;
 Penny Marshall (1943-2018), actrice et réalisatrice américaine ;
 Penny Marshall (19?-), journaliste britannique ;
  ;
 Rachael Marshall (19?-), coureuse de BMX australienne ;
 Rawle Marshall (1982-), joueur de basket-ball américano-guyanien ;
 Ray Marshall (1928-), homme politique américain ;
 Rob Marshall (1960-), réalisateur américain ;
 
 
 Sean Marshall (1982-), lanceur américain de baseball ;
 Sean Marshall (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Sheina Marshall (1896-1977), biologiste écossaise ;
 Stephen Marshall (1985-2006), meurtrier canado-américain ;
 Susan H. Marshall (19?-), mathématicienne américaine ;
 Thomas Falcon Marshall (1818-1878), peintre britannique ;
 Thomas R. Marshall (1854-1925), homme politique américain ;
 
  (1818-1877), controversiste catholique du ,
 Thomas William Marshall (1875-1914), peintre anglais du début du  ;
 Thurgood Marshall (1908-1993), premier homme noir à avoir siégé, de 1967 à 1991, à la Cour suprême des États-Unis ;
 Tonie Marshall (1951-2020), actrice, réalisatrice et scénariste franco-américaine ;
 Tony Marshall (1938-2023), chanteur de schlager et d'opéra allemand ;
 Trevor Marshall (1948-), chercheur en biomédecine australien ;
 Trudy Marshall (1920-2004), actrice américaine ;
 Virginia Marshall (1918-1982), enfant actrice américaine ;
  ;
 William Horace Marshall (1924-2003), acteur américain ;
 Wayne Marshall (1961-), pianiste, organiste et chef d'orchestre britannique ;
 Zena Marshall (1926-2009), actrice britannique.

Prénom

Armée et police 
 Field marshal, grade militaire ;
 Marshal, officier du United States Marshals Service, agence de police fédérale du département (ministère) de la Justice des États-Unis.

Titres d’œuvres 

 Marshall et Simon, série télévisée américaine diffusée entre le  et le  sur le réseau NBC ;
 Marshall, film américain réalisé par Reginald Hudlin, sortie en 2017.

Entreprises 
 Air Marshall Islands, compagnie aérienne nationale des îles Marshall
 Franklin & Marshall, entreprise italienne de fabrication de vêtements
 Marshall amplification, marque d'amplificateurs de guitare, de basse et de pédale d'effet

Divers 
 Observatoire radar J.S. Marshall, centre de recherche de l'Université McGill sur le radar météorologique
 Bains de Marshall Street, bâtiment de bains publics à Westminster, à Londres.
 Plan Marshall, plan de reconstruction économique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, du nom du général George Marshall

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais